Kabinett Adams kann bezeichnen:
 Kabinett John Adams, von 1797 bis 1801 unter Präsident John Adams amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten
 Kabinett John Quincy Adams, von 1825 bis 1829 unter Präsident John Quincy Adams amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten